La Copa Mateo Flores fue una Final Internacional Extraordinaria de Fútbol, la cual fue organizada por la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, y avalada por la UNCAF. Sólo se disputó una vez (1989), como motivo de los festejos respectivos a los setenta años de vida del fútbol guatemalteco.

Clubes clasificados 
Clasificaron como campeones de 1989:

Historia 
El 16 de diciembre de 1989, Guatemala festejaría lo que en ese momento era su 70º Aniversario en el Fútbol (1919-1989) convirtiéndose en "La Liga de Fútbol más antigua de Centro América". Para ello decidió crear un torneo internacional, a modo de Supercopa.

El Deportivo Municipal (multi-campeón de Liga, y mejor equipo guatemalteco en torneos internacionales); disputaría la Copa "Mateo Flores" (nombre en homenaje al mejor atleta de la historia de Guatemala), frente al conjunto que se consagre campeón de la Supercopa Sudamericana 1989. Boca Juniors de Argentina, fue finalmente dicho equipo.

Esta final, es considerada como una copa oficial, por parte de la Federación de Guatemala, y fue avalada en su momento por la UNCAF (Unión Centro Americana de Fútbol). Joao Avelange, dirigente sudamericano de CONMEBOL, dijo: "Es un cotejo extraordinario, y muestra claramente la postura panamericanista de los clubes del continente".

Para el encuentro, Boca Juniors envió a la reserva, y a parte de la 3.ª división (el primer equipo se encontraba de vacaciones). El encuentro finalizó a favor de Boca, quien finalmente goleo por 4 a 0 a Municipal, alzándose con la "Copa Mateo Flores", y recibiendo un premio monetario que Coca-Cola Guatemala otorgaba al vencedor.

Si bien hubo promesas para acordar con CONCACAF, la oficialización del título (tanto este, como la Supercopa Interamericana obtenida por Racing Club en 1988 ante el Herediano de Costa Rica), este nunca fue oficializado por parte de CONMEBOL.

Aunque tampoco puede ser considerado un cotejo de carácter amistoso, debido a que tanto la Federación de Fútbol de Guatemala y la UNCAF lo declararon oficial. Es un Torneo Internacional, organizado por entes federados, y al cual se accedía por méritos deportivos, no por invitación. Boca Juniors nunca hizo los reclamos pertinentes ante CONMEBOL, y casi nadie recuerda esta consagración "Americanista" de Boca.

El torneo podría compararse con la actual Copa Suruga Bank, torneo oficial en el que se enfrenta un campeón local (Japón), frente a un campeón sudamericano, a un solo partido en terreno del conjunto local.

Final

Campeón 

Fútbol en Guatemala